Niemcy:
 Schopp – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Kaiserslautern
 Schopp (stacja kolejowa)

Osoby:
 Markus Schopp – austriacki piłkarz

Zobacz też:
 Schoop
 Schöpp
 Schoppe
 Schupp